Об'єкти NGC
Цефей (сузір'я)
Галактики